Delta Gruis pode se referir a:
Delta1 Gruis
Delta2 Gruis